Карлсру́е () може значити:

 Карлсруе — місто в Німеччині.
 Карлрсуе — район у Німеччині.
 Карлсруе — округ у Німеччині.
 «Карлсруе» — німецький футбольний клуб.
 «Карлсруе ФВ» — німецький футбольний клуб.
 Карлсруе — колишня назва села Степове у Миколаївському районі Миколаївської області